Zmarzły Potok (dopływ Bystrego) – potok w Polsce, dopływ potoku Bystry
 Zmarzły Potok (dopływ Popradzkiego Stawu) – potok w słowackich Tatrach